Vianensi – abitanti di Manoel Viana
Vianensi – abitanti di Viana (Espírito Santo)
Vianensi – abitanti di Viana (Maranhão)